Marines puede referirse a: 

Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
Marines Reales (Reino Unido)

Marines, municipio situado en la provincia de Valencia.

Marines, comuna francesa situada en Valle del Oise.